Uri – imię męskie
 Uri – kanton w Szwajcarii
 Uri – miasto w Indiach
 Uri – miasto i gmina we Włoszech
 Uri – rzeka w Wielkiej Brytanii

Zobacz też 
URI – Uniform Resource Identifier